Ла-Коло́мб () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 130 км на південний захід від Парижа, 40 км на захід від Орлеана, 33 км на північ від Блуа.

Історія 

1 січня 2016 року Ла-Коломб, Мамброль, Узуе-ле-Марше, Пренувеллон, Семервіль, Триплевіль i Верд було об'єднано в новий муніципалітет Бос-ла-Ромен.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 77 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 206,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ла-Коломб на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Коломб на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Луар і Шер